Seyum ist der Name von
 Germa Seyum, äthiopischer Kaiser im 10. und 11. Jahrhundert
 Jan Seyum, äthiopischer Kaiser im 10. Jahrhundert
 Mangasha Seyum (* 1927), äthiopischer Gouverneur und Adeliger, Mitglied der kaiserlichen Familie des äthiopischen Reiches, siehe Mengesha Seyoum

Siehe auch:
 Seyaum